Bitwa pod Zamościem może dotyczyć:
 Bitwa pod Zamościem (1864) – 1 maja 1864, powstanie styczniowe
 Bitwa pod Zamościem (1914) – 26–27 sierpnia 1914, I WŚ
 Bitwa pod Zamościem (1920) – 29–31 sierpnia 1920, wojna polsko-bolszewicka
 Bitwa pod Zamościem (1939) – kampania wrześniowa

Zobacz też: Oblężenie Zamościa, Obrona Zamościa